GásafelIi – rilievo dell'isola di Vágar, appartenente alle isole Faer Oer, alto 572 metri
 Gásafelli – rilievo dell'isola di Streymoy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 477 metri
 Gásafelli – rilievo dell'isola di Borðoy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 461 metri
 Gásafelli (Haldarsvík) – rilievo dell'isola di Streymoy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 399 metri
 Gásafelli – rilievo dell'isola di Eysturoy, appartenente alle isole Faer Oer, alto 231 metri